Pezzota ist der Familienname folgender Personen:

 Rodrigo Pezzota (* 1984), argentinischer Squashspieler
 Robertino Pezzota (* 1983), argentinischer Squashspieler